Valdorf může být:

 vesnice Valdorf, součást města Horšovský Týn v okrese Domažlice 
 dřívější název obce Lesná v okrese Třebíč
 dřívější název vesnice Podlesí, části městyse Sněžné v okrese Žďár nad Sázavou